Richard Gasquet era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Jo-Wilfried Tsonga ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Diego Schwartzman con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 David Goffin (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (campione)
 Nick Kyrgios (secondo turno)
 Diego Schwartzman (finalista)

 David Ferrer (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Benoît Paire (primo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Aldin Šetkić (primo turno)

 Stefano Travaglia (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (semifinali)

Wildcard 

  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Frances Tiafoe (secondo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (campione)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2017